Sesselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Celida Sesselmann (1883–1937), deutsche Dichterin
 Friedrich Sesselmann (um 1410–1483), deutscher Geistlicher, Bischof von Lebus
 Friedrich Sesselmann (Pfarrer), Pfarrer und kurfürstlicher Rat von Friedrich I. von Brandenburg-Ansbach
 Lauren Sesselmann (* 1983), kanadische Fußballspielerin
 Marc Sesselmann (1898–1968), deutscher Politiker (NSDAP)
 Matthias Sesselmann (* 1953), deutscher Autor
 Peter Sesselmann (1940–2013), deutscher Fußballspieler
 Peter Sesselmann (Jurist), Kurfürstlicher Rat in Brandenburg-Ansbach und Domherr
 Reiner Sesselmann (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Robert Sesselmann (* 1973), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)
 Sabina Sesselmann (1936–1998), deutsche Schauspielerin